Кахо́вська ву́лиця — вулиці в країнах Східної Європи та інших країн світу, названі на честь українського міста Каховка.



Поточні назви 

 Каховська вулиця — вулиця в Борисполі.
 Каховська вулиця — вулиця в Дніпрі.
 Каховська вулиця — вулиця в Донецьку.
 Каховська вулиця — вулиця в Житомирі.
 Каховська вулиця — вулиця в Івано-Франківську.
 Каховська вулиця — вулиця в Запоріжжі.
 Каховська вулиця — вулиця у Києві.
 Каховська вулиця — вулиця у Кривому Розі.
 Каховська вулиця — вулиця у Кропивницькому.
 Каховська вулиця — вулиця в Луганську.
 Каховська вулиця — вулиця у Львові.
 Каховська вулиця — вулиця в Миколаєві.
 Каховська вулиця — вулиця у Рівне.
 Каховська вулиця — вулиця в Сумах.
 Каховська вулиця — вулиця в Тернополі.
 Каховська вулиця — вулиця у Харкові.
 Каховська вулиця — вулиця в Херсоні.
 Каховська вулиця — вулиця у Чернівцях.

Колишні назви 
 Каховська вулиця — одна з колишніх назв вулиці Шімзерів у місті Львові.

Примітки 

Вулиці в Україні